Георгий Китанов (; 6 марта 1995, Благоевград, Болгария) — болгарский футболист, вратарь мальтийского клуба «Флориана».

Клубная карьера 
Китанов родился в Благоевграде, но в раннем детстве с родителями переехал в Варну. В 9 лет присоединился к юношеской команде «Черно Море».

В мае 2012 года голкипер был переведён в основной состав для того, чтобы заменить получившего травму Петра Денчева. 14 мая 2012 Китанов дебютировал в «Черно Море», выйдя на замену в конце матча с «Видима-Раковски».

11 августа 2012 Георгий первый раз вышел в стартовом составе в первой игре сезона 2012/13 против «Лудогорца». Во встрече второго тура с «Этыром» голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Китанов довольно быстро стал основным голкипером команды, и своей уверенной игрой привлёк внимание европейских клубов. В начале 2013 года молодой вратарь был на просмотре в голландском ПСВ.

19 октября 2014 в конце матча с «Берое» Георгий в столкновении с игроком соперника получил серьёзную травму — перелом стопы. Голкипер будет вынужден пропустить не менее 4 месяцев.

2 июня 2016 года Георгий подписал трёхлетний контракт с ЦСКА (София). В сентябре 2018 года перешёл на правах аренды в «Черно море».

Карьера в сборной 
Георгий выступает за молодёжную сборную Болгарии. За период с 2011 по 2012 провёл 6 игр за юношескую сборную (до 16 лет). В 2014 вызывался в сборную Болгарии на товарищеский матч, однако на поле не появился.

Примечания 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Флориана»